Лучший хоккеист на траве Великобритании () — ежегодная награда, присуждаемая лучшим игрокам в хоккей на траве в Великобритании. Вручается с 1983 года.

Призёры 

Лучших хоккеиста и хоккеистку Великобритании определяет клуб хоккейных журналистов (Hockey Writers Club), официально признанный Международной федерацией хоккея на траве и Европейской федерацией хоккея на траве.

Примечания 

Хоккей на траве в Великобритании
Списки:Хоккей на траве